Citeko (Cisarua), een plaats in Indonesië
Citeko (Plered), een plaats in Indonesië